V4 kan avse:

 V4 (motor) – en motortyp med fyra cylindrar
 V4 – en mellanstatlig organisation, se Visegrádgruppen
 V4 (lok) –  ett svenskt diesellok